Sunakhari Athletic Club é um clube de futebol do Nepal. Seu último registro na primeira divisão foi em 1976.

Clubes de futebol do Nepal